Propagacja – fizyka
 Propagacja fali
 Propagacja fal radiowych
 Propagacja – metrologia
 Propagacja – wytrzymałość materiałów
 Propagacja (rzeczowa) – informatyka
 Propagacja drożdży (browarnictwo) – rozmnażanie drożdży piwowarskich